Lattermann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lattermann (1894–1945), deutscher Historiker und Bibliotheksdirektor
 Christoph von Lattermann (1753–1835), österreichischer Feldmarschall
 Gottfried Lattermann (1879–1950), deutscher Hammerherr und Mundartdichter
 Heinrich Lattermann (1882–1914), deutscher Epigraphiker
 Heinrich Ludwig Lattermann (1776–1839), deutscher Unternehmer und Politiker
 Hermann Lattermann (1809–1867), deutscher Unternehmer und Politiker
 Jenny Lattermann (1929–1993), österreichische Schauspielerin
 Theodor Lattermann (1886–1926), deutscher Sänger (Bassbariton) 

Siehe auch:
 Johann Latermann (1620–1662), deutscher Theologe